Essing kan henvise til flere artikler:

 Essing (by) – by i Bayern.
 Essing (skib) – vandrette lister på et skib.
 Essingesundet – et sund i Mälaren, Sverige.
 Essingeøerne – er en øgruppe bestående af to øer, i Mälaren, Sverige.